Diassé peut faire référence à : 
 Aldi Diassé (1997-), entrepreneur et directeur artistique sénégalais.
 Serigne Touba Diassé (1950-2008), statisticien sénégalais.